Хайнек ():

 Хайнек, Джозеф Аллен (1910—1986) — американский уфолог и астроном.
  (род. ?) — художник по визуальным эффектам, сын Джозефа Хайнека.

См. также 
  — астероид.